Община Нови-Град () —  община (муниципалитет) на крайнем северо-западе Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Нови-Град.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Нови-Град составила 28 799 человек, по переписи 1991 года —  35 434 человека.

Этнический состав населения общины Нови-Град в границах 2013 года (48 нп) по переписи 1991 года:
 сербы — 20.860 (59,23 %);
 мусульмане — 12.333 (35,02 %);
 хорваты — 237 (0,67 %);
 югославы — 1.338 (3,80 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 452 (1,28 %).
Всего: 35.220 чел.

Этнический состав населения общины Нови-Град в границах 1991 года (60 нп) по переписи 1991 года:
 сербы — 25.101 (60,24 %);
 мусульмане — 14.040 (33,69 %);
 хорваты — 403 (0,96 %);
 югославы — 1.557 (3,73 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 564 (1,35 %).
Всего: 41.665 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входит 48 населённых пунктов, в том числе город Нови-Град.

По состоянию на 1991 год, в состав общины входили 60 населённых пунктов, включая 12 населённых пунктов, ныне выделенных в самостоятельную общину Костайница.

Примечания 

Общины Республики Сербской